Леони́д Алекса́ндрович Радзихо́вский (род. 1 ноября 1953, Москва) — советский и российский публицист и учёный-психолог, журналист. Кандидат психологических наук. Член Союза писателей Москвы. Лауреат премии «Союза журналистов России» (1991). Ведёт колонки в «Российской газете», интернет-издании «Актуальные комментарии», постоянный участник передач радиостанции «Эхо Москвы». В некоторых публикациях использовал псевдоним «Борис Суварин».

Биография 
Родители — Александр Яковлевич Фриденштейн, гистолог и иммунолог, член-корреспондент АМН СССР; мать — Раиса Моисеевна Радзиховская (1922—?), иммунолог, автор монографии «Некоторые закономерности противоопухолевого иммунитета» (М.: Медицина, 1971). 

После окончания московской «Второй школы» поступил на факультет психологии МГУ, который закончил в 1975 году. Затем работал в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР (сейчас — Институт психологии РАО). Кандидат психологических наук (диссертация под названием «Основные этапы научного творчества Л. С. Выготского» защищена под научным руководством В. В. Давыдова в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР в 1979 году), опубликовал несколько десятков работ по истории, теории и методологии психологии. В качестве ученого секретаря участвовал в подготовке к публикации многотомника трудов Л. С. Выготского. В ходе работы над собранием сочинений Выготского написал вводную главу к первому тому, опубликованную в 1982 году под именем академика А.Н. Леонтьева. С конца 1980-х гг., параллельно с научной работой, начал публиковать статьи, сначала в «Учительской газете», затем в газете «Куранты» и журнале «Столица», других СМИ.

В 1992—1993 годах — политический обозреватель 1-го канала Останкино. В 1995 — политический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». 5 апреля 1995 стал депутатом Госдумы 1-го созыва, заменив Кирилла Игнатьева. Был членом парламентской фракции «Выбор России», членом комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. С декабря по 1997 год — политический обозреватель журнала «Огонёк».

В 1996 году — спичрайтер кандидата в президенты РФ Александра Лебедя. В 1997 году — политический обозреватель газеты «Сегодня».

Один из наиболее известных российских специалистов по креативным разработкам в избирательных кампаниях. Участвовал в кампаниях по выборам в Государственную Думу 1993 г. (ДВР), 1995 г. (движение «Наш дом — Россия», НДР), 1999 г. (НДР), 2003 г. (Союз правых сил, Народная партия), Президента РФ 1996 г. (кандидат А. Лебедь), региональных избирательных кампаниях. Автор ставшего классическим слогана «Есть такой кандидат, и ты его знаешь».

С 2000 года выступает как свободный журналист, сотрудничает с рядом СМИ.
Колумнист газет «Сегодня», «Куранты», «Демократическая Россия», «Собеседник», «Газета выборча» (Польша), «Новое русское слово» (США), «Еврейское слово» (Москва), журналов «Огонёк» и «Итоги». Публиковался в «Известиях», «Независимой газете», «Московских новостях», «Советской культуре», «Вечерней Москве», журнале «Век XX и мир», «Лехаим», «Ежедневном журнале», газете «Версии». Регулярно выступает на радиостанциях «Эхо Москвы» и «Радио Свобода».

Лауреат премии «Человек года» Федерации еврейских общин России (2005).

Вёл блог на сайте радио «Эхо Москвы».

Общественная позиция 
13 марта 2014 года в своём блоге на радио «Эхо Москвы» Радзиховский высказал свою точку зрения по поводу предстоящего крымского референдума, упомянув что «Чем ближе „референдум“ с заранее известным результатом — тем менее понятен результат этого референдума! …проблемы Крыма — ничто по сравнению с той ЦЕНОЙ, которую Россия должна будет уплатить за радость … заполучить эти проблемы! Цена проста — РЕПУТАЦИЯ АГРЕССОРА И ЗАХВАТЧИКА».

7 мая 2014 года в интервью программе «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» Радзиховский подверг резкой критике Россию за её внешнюю политику по отношению к Украине, сказав что «…Россия нарушила свои обязательства, то есть, попросту говоря, обманула Украину элементарно. Подписывала договор о дружбе, где гарантировала неприкосновенность, территориальную целостность, обманула. Получила от Украины ядерное оружие и потом захватила Крым…».

Цитаты 

 «Сила же (да, пожалуй, и весь смысл) демократии именно в том, что в ней придуман механизм постепенного выпускания пара. Свобода слова не дает гневу народа накапливаться».
 «При демократии люди надеются на перемены, надеются на капитализм, на рынок, на помощь Запада.  При авторитарном они ни на что <...> не надеются».
 «„Историю делают за деньги“. Это наивный цинизм подростка, знающего жизнь по сериалам».

Публикации

На английском языке 
 Radzikhovskii, L. (2020). Reminiscence about future Marxist psychology: One hundred years of solitude. In: Yasnitsky, A. (Ed.). A History of Marxist Psychology: The Golden Age of Soviet Science, 25-57. London and New York: Routledge.
 Radzikhovskii, L. A. (1992). The historical meaning of the crisis in psychology. Russian Social Science Review, 33(1), 70-93.
 Radzikhovskii, L. A. (1991). Dialogue as a unit of analysis of consciousness. Soviet Psychology, 29(3), 8-21.
 Radzikhovskii, L. A. (1987). Activity: Structure, genesis, and unit of analysis. Soviet psychology, 25(4), 82-98.
 Radzikhovskii, L. A. (1986). The dialogic quality of consciousness in the works of MM Bakhtin. Soviet Psychology, 25(2), 3-28.
 Davydov, V. V., & Radzikhovskii, L. A. (1985). Vygotsky’s theory and the activity-oriented approach in psychology. Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives, 35-65.
 Radzikhovskii, L. A. (1984). Activity: Structure, genesis, and units of analysis. Soviet psychology, 23(2), 35-53.
 Radzikhovskii, L. A., & Khomskaya, E. D. (1981). AR Luria and LS Vygotsky: Early years of their collaboration. Soviet Psychology, 20(1), 3-21.

На русском языке (в журнале Вопросы психологии) 
 Радзиховский Л. А. Георгий Иванович Челпанов —   организатор Психологического института // Вопросы психологии. — 1982. — № 5
 Радзиховский Л. А. Проблема диалогизма сознания в трудах М.М. Бахтина — 1985. № 6. С. 103—116.
 Никольская А. А., Радзиховский Л. А.: Развитие возрастной и педагогической психологии в СССР за 70 лет Советской власти 87’1 с.5
 Радзиховский Л. А.: Воспитание чувства социальной ответственности у подростков 87’1 с.182
 Радзиховский Л. А.: О практической деятельности в области психологии 87’3 с.122
 Радзиховский Л. А.: Дискуссионные проблемы марксистской теории в советской психологической науке 88’1 с.124
 Равич-Щербо И. В., Радзиховский Л. А., Розин М. В.: Системно-деятельностный подход в психологии личности 88’1 с.177
 Радзиховский Л. А.: Изучение психологических особенностей неформальных молодёжных объединений 88’4 с.182
 Радзиховский Л. А.: Теория Фрейда: смена установки 88’6 с.100
 Орлов А. Б., Радзиховский Л. А.: Странные мотивы, или дань прошлому 89’2 с.164
 Радзиховский Л. А.: Логический анализ и проблема понимания в психологии 89’5 с.99
 см.

Примечания

Ссылки 
 Блог Л. Радзиховского
 
 Леонид Радзиховский: «Хозяева Кремля могут оставаться на любой срок, какой им захочется» (Интервью журналу «Партнер» — ФРГ)
 Леонид Радзиховский: «В России ничего не стыдно!» (Интервью газете «Русская мысль» — Франция)
 Леонид Радзиховский: «Оранжевая революция» в Молдове лопнула мыльным пузырём. Статья.
 Леонид Радзиховский: Еврейский вопрос. Статья.
 Леонид Радзиховский: «Российская пропаганда использует то, чего не было в СССР» (Интервью газете "Еврейская панорама", Германия

Выпускники факультета психологии МГУ
Журналисты СССР
Журналисты России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Журналисты газеты «Взгляд»
Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Кандидаты психологических наук
Выпускники 2-ой физико-математической школы
Политические обозреватели